Гетто в Черна́вчицах (лето 1941 — октябрь 1943) — еврейское гетто, место принудительного переселения евреев деревни Чернавчицы Брестского района Брестской области и близлежащих населённых пунктов в процессе преследования и уничтожения евреев во время оккупации территории Белоруссии войсками нацистской Германии в период Второй мировой войны.

Оккупация Чернавчиц и создание гетто 

Перед войной в деревне Чернавчицы проживали около 100 евреев — примерно 30 семей.

Деревня находилась под немецкой оккупацией до 24 июля 1944 года.

Заняв Чернавчицы, немцы, реализуя гитлеровскую программу уничтожения евреев, согнали евреев в гетто — выселили их из своих домов и заселили в заброшенное строение в районе нынешней больницы. Еврейские дома были разграблены, из них вынули даже оконные и дверные рамы, а также чугунные плиты на кухнях.

Над узниками гетто безнаказанно издевались, избивали резиновыми палками и взрослых, и детей.

Евреев нещадно эксплуатировали на тяжелых принудительных работах, в основном — на строительстве дорог.

Уничтожение гетто 

«Акции» (таким эвфемизмом гитлеровцы называли организованные ими массовые убийства) против чернавчицких евреев начались в 1942 году. Часть евреев были вывезены в гетто в деревне Волчин, где 22 сентября (в конце октября) 1942 года всех евреев расстреляли. В том же 1942 году в селе Малая Турна были убиты около 200 евреев из ближних деревень, в том числе 60 мужчин из Чернавчиц.

В октябре 1943 года немцы и полицаи расстреляли последних оставшихся евреев Чернавчиц недалеко от местечка — на пастбище «Дичка», на еврейском кладбище, у соседнего села Малая Турна.

Обреченным людям приказывали полностью раздеться, спуститься в яму и ложиться ровными плотными рядами. После этого два гестаповца расстреливали их сверху ямы.

Один из случайных свидетелей уничтожения евреев под Чернавчицами вспоминал, что после расстрела «все были мертвы, а ветер гнал по полю фотографии, которые жертвы носили с собой как самое дорогое».

Память 

В Акте ЧГК о «расследовании немецко-фашистских злодеяний в период оккупации д. Чернавчицы» указано: «в д. Чернавчицы фашисты зверски уничтожили не менее тысячи мирных жителей».

Опубликованы неполные списки убитых в Чернавчицах евреев.

В 1965 году на братской могиле жертв геноцида евреев на старом кладбище деревни Волчин на пастбище Дичка был установлен бетонный обелиск с надписью «Здесь в 1942 году расстреляны 395 евреев — жителей деревень Волсин и Чернавчицы. Позор кровавым палачам и немецким фашистам».

Между деревнями Чернавчицы и Малая Турна на месте массовых многочисленных расстрелов евреев близлежащих населенных пунктов в 1941—1943 годах (по разным данным, от 500 до 700 человек), по инициативе Брестской городской еврейской общественной организации «Бриск», установлен памятник убитым евреям с надписью на иврите, белорусском и английском языках.

Литература 

 
  
 Государственный архив Брестской области (ГАБО), — фонд 514, опись 1, дело 41, листы 19-20; фонд 514, опись 11, дело 41, лист 17;
 А. Верстова. Трагедия пастбища «Дичка»
 Воспоминания Александренко (Коробко) Ларисы Алексеевной

Дополнительная литература 

 
 Ицхак Арад. Уничтожение евреев СССР в годы немецкой оккупации (1941—1944). Сборник документов и материалов, Иерусалим, издательство Яд ва-Шем, 1991, ISBN 9653080105

Источники

См. также 
 Гетто в Брестском районе

Гетто в Белоруссии
Брестский район
Гетто, созданные в 1941 году
Гетто, ликвидированные в 1943 году